

Białoruś 
 Leonpol () – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Leonpol () – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim

Litwa 
 Leonpol – historyczna polska nazwa wsi Leonpolis położonej w okręgu wileńskim, w rejonie wiłkomierskim.